Чемпионат Азии по борьбе 2020 года проходил в городе Нью-Дели (Индия) 18-23 февраля.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Медальный зачёт по видам борьбы

Страны-участницы 
274 спортсмена из 23 стран.

 (2)
 (6)
 (30)
 (20)
 (11)
 (30)
 (2)
 (30)
 (2)
 (24)
 (21)
 (4)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (22)
 (2)
 (15)
 (9)
 (30)
 (5)
 (2)

Ссылки 
 

Февраль 2020 года
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Международные соревнования по борьбе в Индии
2020 год в Индии